Рыуге:
 Рыуге — бывшая волость в Эстонии, в уезде Харьюмаа. Упразднена в 2017 году.
 Рыуге — волость в Эстонии, в уезде Харьюмаа. Основана в 2017 году.
 Рыуге — археологическая культура в Эстонии.
 Рыуге — посёлок в уезде Вырумаа, административный центр одноимённой волости.
 Рыуге — река в Эстонии.
 Рыуге — приход в Эстонии.

См. также 
 Рыуге-Сууръярв — озеро в Эстонии